Snack peut faire référence à :
 Snack ou snack food, mot anglais désignant un type de nourriture ;
 Snack-bar ou snack, mot français désignant un comptoir de vente d'alimentation ; 
 Snack Brands Australia, entreprise australienne du secteur alimentaire.